

Localidades

 Elko (Carolina do Sul)
 Elko (Minnesota)
 Elko (Nevada)
 Condado de Elko

Desambiguações de topônimos